Germe – sottoprodotto ottenuto dalla macinazione dei cereali.
 Germe – microrganismo

Altri progetti